Милицкий — фамилия.

Известные носители
 Милицкий, Сергей Владимирович (род. 1969) — советский и российский военнослужащий.
 Милицкий, Сергей Григорьевич (1912—1963) — Герой Социалистического Труда.